отець Лев Полевий (1814 — 12 вересня 1883, Городенка) — руський (український) священник (УГКЦ), громадський діяч. Декан УГКЦ. Вуйко доктора Рожанковського Лонгина.

Життєпис 
Одружився в 1836 р. з Олександрою Літинською († 1843), мали 1 доньку. Висвячений 1836 році. Працював спочатку адміністратором (1836—1840), а потім парохом (1840—1862) села Кізлів (тепер Буського району), тоді ж обслуговував парафії в селах Дмухавець (1836—1854) і Таврів (1841—1842) Бережанського деканату. У 1848—1857 роках виконував обов'язки адміністратора Бережанського деканату. У 1862 році переведений до Городенки, а 1870—1875 роках був також деканом Городенківського деканату.

Громадсько-політична діяльність 
Член-засновник Галицько-руської матиці, діяч «Народного Дому», «Руської Ради», москвофільського Общества ім. М. Качковського, «Просвіти», Господарсько-промислового товариства та інших.

Посол до Райхсрату Австро-Угорщини у 1861—1865 роках, представляв Бережанський округ (сільські громади судових повітів Бережани, Перемишляни, Бібрка, Ходорів, Рогатин, Бурштин, Підгайці, Козова). 

Посол до Галицького сейму у 1861—1867 роках (від IV курії 6 округу Підгайці — Козова, входив до складу «Руського клубу»).

Примітки

Джерела 
 Чорновол І. 199 депутатів Галицького Сейму. — Львів : Тріада плюс, 2010. — 228 с. : іл. — C. 173. — (Львівська сотня).
 

Посли Галицького сейму 1-го скликання
Посли Австрійського парламенту 1-го скликання (1861-1865)
Священники УГКЦ
Декани УГКЦ
Персоналії:Буський район
Померли в Городенці